Райнах () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Кульм.  Население составляет 7724 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код  —  4141.

Ссылки 
 Официальная страница